Winau bezeichnet:

 die Gemeinde Zbinohy in Tschechien
 die Gemeinde Únanov in Tschechien
 Štiptoň, Ortsteil von Nové Hrady, Tschechien
 das Dorf Winau (Proskau)/Winów in der Woiwodschaft Opole in Polen
 Rolf Winau (1937–2006), deutscher Medizinhistoriker